Лембек — многозначный термин:

 Фамилия
 Лембек, Генри (1826—1904) — немецко-американский пивовар
 Лембек, Джек (род. 1942) — американский художник
 Лембек, Карл-Хейнц (род. 1955) — немецкий философ и профессор теоретической философии в университете Вюрцбурга
 Лембек, Майкл (род. 1949) — американский актёр, кино- и телережиссёр
 Лембек, Фред (род. 1922) — австрийский врач и фармаколог
 Лембек, Харви (1923—1982) — американский актёр, отец Майкла и Хелани Лембек
 Лембек, Хелани (род. 1952) — американская актриса

 Топоним
 Лембек — один из северных районов города Дорстен, Германия
 Лембек — окруженный рвом замок, расположенный к югу от одноименного района немецкого города Дорстен.